Bellynck ist der Name von

 Auguste Bellynck (1814–1877), belgischer Priester und Botaniker
 Lise Bellynck (* 1976), französische Schauspielerin und Filmschaffende